Silvares (Fundão) — freguesia no concelho do Fundão, Portugal
 Silvares (Guimarães) — freguesia no concelho de Guimarães, Portugal
 Silvares (Lousada) — freguesia no concelho de Lousada, Portugal
 Silvares (São João de Areias) — aldeia da freguesia de São João de Areias, concelho de Santa Comba Dão, Portugal
 Silvares (Tondela) — freguesia no concelho de Tondela, Portugal
 Silvares (Destriz) — aldeia da freguesia de Destriz, concelho de Oliveira de Frades, Portugal

Ver também 
 São Clemente de Silvares — freguesia no concelho de Fafe, Portugal
 São Martinho de Silvares — freguesia no concelho de Fafe, Portugal

Desambiguações de topônimos